Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» — муниципальное образование в составе Кировского района Калужской области России.

Центр — деревня Верхняя Песочня.

Состав 
В поселение входят 8 населённых мест:
 деревня Верхняя Песочня
 деревня Анновка
 деревня Большуха
 деревня Кулаковка
 деревня Малая Большуха
 деревня Нижняя Песочня
 деревня Черная
 деревня Чужбиновка

Население 
Население сельского поселения составляет 466 человек .

Примечания 

Муниципальные образования Кировского района (Калужская область)
Сельские поселения Калужской области